Коллонг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Приморські
 Коллонг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї